Ana Hina () — седьмой студийный альбом бельгийской певицы арабского происхождения Наташи Атлас, вышедший в 2008 году.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Наташи Атлас